Muscalu:
 Stelică Muscalu (* 1956, Frasinu, Giurgiu), un profesor de muzică, regizor muzical și compozitor român
 Ion Muscalu (* 1949, Scobinți, lângă Hârlău, Iași), un prozator român

Nume de familie românești